Moyle steht für:

 Moyle, ein ehemaliger nordirischer District

Moyle ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Moyle, Baron Moyle (1894–1974), britischer Maurer, Gewerkschafter und Politiker
 Robert G. Moyle (* 1970), US-amerikanischer Ornithologe und Evolutionsbiologe